«Клад» — советский фильм 1961 года снятый на киностудии «Грузия-фильм» режиссёром Резо Чхеидзе по повести Демны Шенгелая.

Сюжет 
Колхозный тракторист Саулия во время пахоты находит клад — кувшин, полный старинных драгоценностей. Казалось бы это богатство должно принести счастья, однако, его до этого счастливая, спокойная жизнь оказывается разбитой. Он борется с искушением рассказать о кладе другу. В райцентре пытаясь продать золото, но безрезультатно. После раздумий он закапывает драгоценности у себя в саду. Сайлия рассказывает всё жене, та с интересом изучив древние сокровища, с презрением смотрит на мужа, и после бурного объяснения уходит из дома. В итог Саулия сознает, что клад нужно сдать в музей.

В ролях 
 Бондо Гогинава — Саулия
 Зейнаб Боцвадзе — Фунду
 Акакий Кванталиани — Отиа
 Ипполит Хвичия — Никифор
 Зураб Лаферадзе — Точи
 Сосо Абрамишвили — Симония
 Иосиф Абрамашвили — Симон
 Нодар Чхеидзе — Карамани

Фестивали и награды 
 1961 — Индийский международный кинофестиваль — Большой приз

Литература 
 Юрьев М. — Режиссура Это мысль (Заметки о худож. фильме «Клад». Режиссер Р. Чхеидзе) // Искусство кино, № 9, 1961. — с. 73-76
 Зусева Р. — В поисках подлинных сокровищ (Худож. фильм «Клад». Постановка Р. Чхеидзе) // Заря Востока, 7 июля 1961
 Клад // Советские художественные фильмы: 1958—1963. — М.: Искусство, 1968. — с. 383

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»